Дамбуриле има више значења:

 Дамбуриле (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Дамбуриле (Олт), насеље у округу Олт у Румунији